Jeffcoat ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Jeffcoat (* 1994), australische Triathletin
 Jim Jeffcoat (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler
 John Jeffcoat, US-amerikanischer Regisseur